Hrgota ist der Familienname folgender Personen:
 Branimir Hrgota (* 1993), schwedischer Fußballspieler
 Robert Hrgota (* 1988), slowenischer Skispringer